

Ґардно — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґардно — село в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства